Ben Gillies – musicista australiano
 Catherine Gillies – criminale statunitense
 Daniel Gillies – attore e regista canadese naturalizzato neozelandese
 Donald A. Gillies – filosofo britannico, storico della scienza e della matematica
 Elizabeth Gillies – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Harold Gillies – chirurgo neozelandese
 Matt Gillies – allenatore di calcio e calciatore scozzese